Gródki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Gródki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Gródki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie